Шарль-Берна́р Дезо́рм (;  3 июня 1777 года, Дижон — 30 августа 1862 года, Вербери) — французский ,  и заводчик; оставил много работ по технической химии, гальванизму и аэродинамике.

Биография 
Окончил парижскую Политехническую школу. Остался работать в школе ассистентом Гитана де Морво; в 1804 году стал владельцем фабрики химических продуктов в Вербери.

Вместе со своим зятем Николя Клеманом первым описал явление катализа.

Научные работы 
Работал над неорганическими реакциями; изучал процесс получения серной кислоты камерным способом, сжигая серу вместе с селитрой.

Метод Клемана—Дезорма
В 1819 году совместно с Николя Клеманом предложил метод определения соотношения удельных теплоёмкостей газа при постоянном давлении и постоянном объёме (см. ).

Примечания

Ссылки 
 Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира. — М.: Высшая школа, 1991.

Физикохимики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены Баварской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук